Håvard Storbæk – calciatore norvegese
 Jarl André Storbæk – allenatore di calcio e calciatore norvegese